Ћехајићи могу бити:

 Ћехајићи (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Ћехајићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ